Numele Lidia Axionov îl poartă două pedagoge din Republica Moldova:
Lidia Axionov (maestru de cor) (n. 1923)
Lidia Axionov (muzicologă) (1916–1986)